Noailles (Corrèze)
 Noailles (Tarn)